Ванди́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент коммуны — Арденны. Входит в состав кантона Вузье. Округ коммуны — Вузье.

Код INSEE коммуны — 08461.

Коммуна расположена приблизительно в 185 км к востоку от Парижа, в 60 км северо-восточнее Шалон-ан-Шампани, в 38 км к югу от Шарлевиль-Мезьера.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 176 человек.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 118 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 80 были экономически активными, 38 — неактивными (показатель активности — 67,8 %, в 1999 году было 75,2 %). Из 80 активных работали 72 человека (38 мужчин и 34 женщины), безработных было 8 (4 мужчины и 4 женщины). Среди 38 неактивных 5 человек были учениками или студентами, 21 — пенсионерами, 12 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Сен-Реми в романском стиле. Восстановлена в 1948—1958 годах.

Фотогалерея

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Арденны